Это список соревнований по кикбоксингу, проводимых под эгидой К-1, японской компании, занимающейся организацией и промоушеном кикбоксерских поединков. Список состоит из всех официальных соревнований, т. н. иве́нтов (от  — событие). Первый ивент, K-1 Sanctuary I, состоялся 30 марта 1993 года в Токио, Япония.

Статистика

2010-е

Ивенты 2012 года 
Для просмотра таблицы соревнований нажмите на надпись [показать] слева.

Ивенты 2011 года 
Для просмотра таблицы соревнований нажмите на надпись [показать] слева.

2000-е

Ивенты 2010 года 
Для просмотра таблицы соревнований нажмите на надпись [показать] слева.

Ивенты 2009 года 
Для просмотра таблицы соревнований нажмите на надпись [показать] слева.

Ивенты 2008 года 
Для просмотра таблицы соревнований нажмите на надпись [показать] слева.

Ивенты 2007 года 
Для просмотра таблицы соревнований нажмите на надпись [показать] слева.

Ивенты 2006 года 
Для просмотра таблицы соревнований нажмите на надпись [показать] слева.

Ивенты 2005 года 
Для просмотра таблицы соревнований нажмите на надпись [показать] слева.

Ивенты 2004 года 
Для просмотра таблицы соревнований нажмите на надпись [показать] слева.

Ивенты 2003 года 
Для просмотра таблицы соревнований нажмите на надпись [показать] слева.

Ивенты 2002 года 
Для просмотра таблицы соревнований нажмите на надпись [показать] слева.

Ивенты 2001 года 
Для просмотра таблицы соревнований нажмите на надпись [показать] слева.

1990-е

Ивенты 2000 года 
Для просмотра таблицы соревнований нажмите на надпись [показать] слева.

Ивенты 1999 года 
Для просмотра таблицы соревнований нажмите на надпись [показать] слева.

Ивенты 1998 года 
Для просмотра таблицы соревнований нажмите на надпись [показать] слева.

Ивенты 1997 года 
Для просмотра таблицы соревнований нажмите на надпись [показать] слева.

Ивенты 1996 года 
Для просмотра таблицы соревнований нажмите на надпись [показать] слева.

Ивенты 1995 года 
Для просмотра таблицы соревнований нажмите на надпись [показать] слева.

Ивенты 1994 года 
Для просмотра таблицы соревнований нажмите на надпись [показать] слева.

Ивенты 1993 года 
Для просмотра таблицы соревнований нажмите на надпись [показать] слева.

Легенда 

Источники:

См. также 
 К-1

Примечания

Ссылки 
K-1 Официальный сайт (на японском языке)
Официальный сайт (на английском языке) 
K-1 Официальный канал на Youtube

Кикбоксинг
Списки спортивных событий